Јелић је уобичајено српско, као и хрватско презиме које распрострањено у земљама које насељавају ови народи: Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини и Хрватској. Према учесталости заузима 47. место у Србији и 55. место у Хрватској у односу на друга презимена.

Познати људи 
 Кристијан Јелич, амерички бејзбол играч
 Андреј Јелић Мариоков (1952– ), српски песник и уредник
 Бане Јелић (1967– ), српски рок музичар и гитариста
 Добрашин Јелић (1946– ), српски књижевник
 Милан Јелић (политичар) (1956–2007), српски политичар, универзитетски професор и доктор економских наука
 Милан Јелић (редитељ) (1944– ), српски драмски писац, сценариста, глумац и редитељ
 Радош Јелић (1929–2008), црногорски књижевник
 Томислав Јелић (1973– ), хрватски музичар

Види још 
 Милан Јелић (вишезначна одредница)
 Стадион др Милан Јелић
 Фонд др Милан Јелић

Референце 

Српска презимена
Хрватска презимена